Kozmice est un toponyme qui peut désigner :

Kozmice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kozmice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie